Шарипова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Шарипова, Венера Гареевна (1927—1989) — советская оперная певица.
 Шарипова, Гавгар — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Шарипова, Гульчачак Табрисовна (род. 1958) — советская и российская театральная актриса.
 Шарипова, Замзагуль Нусипбаевна (1931—2018) — советская и казахстанская актриса, педагог.
 Шарипова, Ирина (род. 1992) — российская топ-модель, мисс Татарстан 2010, первая вице-мисс Россия 2010.
 Шарипова, Лейла (род. 1931) — певица, поэтесса, народная артистка Таджикской и Азербайджанской ССР.
 Шарипова, Мариам Расуловна (1982—2010) — террористка-смертница.
 Шарипова, Сабина (род. 1994) — узбекская теннисистка.
 Шарипова, Фарида Шариповна (1936—2010) — советская и казахская актриса.
 Шарипова, Фируза Фахритдиновна (род. 1994) — казахстанская боксёрша.